Ángel Pardo puede referirse a:

Ángel Pardo Ruiz, historietista español, uno de los dibujantes de El Capitán Trueno; o
Ángel Pardo, actor español, ha participado en series como Farmacia de guardia y Hospital Central.